

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Dan Fritsche, (1985- ), joueur de hockey sur glace ;
 Joachim Fritsche, (1951- ), footballeur est-allemand ;
 
 John Fritsche, (1966- ), joueur de hockey sur glace ;
 John Fritsche, (1991- ), joueur de hockey sur glace, fils du précédent ;
 Maja Catrin Fritsche (1960- ), chanteuse allemande ;
 Tom Fritsche, (1986- ), joueur de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme